Stereo kan avse:

 Stereofoni – en metod för ljudåtergivning
 Stereoanläggning – hemelektronisk apparat som kan återge ljud stereofoniskt
 Stereofotografi – teknik och användning av bilder avsedda att betraktas i stereo, med en platt tvådimensionell bild för vardera ögat
 Stereobild – teknik och användning av bilder avsedda att betraktas i stereo
 Stereo (TV-program) – parodi i Sveriges Television på amerikanska pratprogram
 Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) – två rymdsonder som studerar Solen

Se även 
 Love in Stereo – Olas bidrag till Melodifestivalen 2008
 Stereotyp – inre bild av en grupp och dess medlemmar
 Soda Stereo - Rock Band Argentina